Kneža (također poznata pod imenom Kneže) je zaselak na sjevernoj obali Korčule, primorski dio naselja Pupnat. Nalazi se 3 km istočno od Račišća i 10 km zapadno od grada Korčule. U Kneži nalaze se nekoliko šljunčanih plaža. Dobila je ime po istoimenoj uvali i otočićima Mala i Vela Kneža.

Kroz Knežu prolazi županijska cesta Ž6224.

Izvori 

Korčula